Francja:
 La Neuville – gmina
 La Neuville-à-Maire – gmina
 La Neuville-au-Pont – gmina
 La Neuville-aux-Bois – gmina
 La Neuville-aux-Joûtes – gmina
 La Neuville-aux-Larris – gmina
 La Neuville-Bosmont – gmina
 La Neuville-Chant-d’Oisel – gmina
 La Neuville-d’Aumont – miejscowość
 La Neuville-du-Bosc – gmina
 La Neuville-en-Beine – gmina
 La Neuville-en-Tourne-à-Fuy – gmina
 La Neuville-Garnier – miejscowość
 La Neuville-Housset – gmina
 La Neuville-lès-Bray – gmina
 La Neuville-lès-Dorengt – gmina
 La Neuville-lès-Wasigny – gmina
 La Neuville-Roy – gmina
 La Neuville-Saint-Pierre – gmina
 La Neuville-Sire-Bernard – gmina
 La Neuville-sur-Ressons – gmina
 La Neuville-Vault – gmina

Zobacz też:
 Laneuveville
 Laneuville
 La Neuveville
 La Villeneuve
 Neuville